Ennemaborg, een landgoed in de Nederlandse provincie Groningen
 Ennemaborgh (waterschap), een voormalig waterschap in de provincie Groningen